Horvátország
 Grabovo, falu Tomtelke községben, Vukovár-Szerém megyében
 Grabovo, falu Vukovár városi községben, Vukovár-Szerém megyében

 Szerbia
Grabovo, Garáb falu szerb neve Belcsény községben , a Dél-Bácskai körzetben
Grabovo, falu Ražanj községben, a Niši körzetben